Mon Repos peut faire référence à :
 Parc de Mon-Repos, à Lausanne (Suisse)
 Tribunal fédéral (« juges de Mon-Repos »), situé dans le parc de Mon-Repos
 Campagne de Mon-Repos, située dans le parc de Mon-Repos
 Parc Mon Repos, à Genève (Suisse)
 Propriété Mon Repos, propriété de l'île de La Réunion
 Cheminée Mon Repos 2, à La Réunion
 Mon Repos, palais abritant le Musée archéologique de Paleopolis à Corfou (Grèce)
 Parc de Monrepos et manoir, à Vyborg (Russie)
 Centre de recherches archéologique Monrepos situé près du château Monrepos à Neuwied (Allemagne)
 Pavillon de plaisance , près du château de Ludwigsbourg (Allemagne)
 Villa Mon Repos à Tallinn en Estonie.
Homonymie de toponyme